Die Pacific Life Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 20. März 2005 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der auch dieses Jahr als Setzlistenerster den Titel gewinnen konnte. Im Finale schlug er den Titelträger von 2002 und 2003 und Zweiten der Setzliste Lleyton Hewitt glatt in drei Sätzen. der dieses Jahr als Achter der Setzliste in der dritten Runde ausschied. Der Setzlistenerste Roger Federer schlug im Finale den Briten Tim Henman in zwei Sätzen. Für Federer war es der fünfte Masters-Titel sowie der 26. Titel insgesamt.
Im Doppel traten die Titelverteidiger Arnaud Clément und Sébastien Grosjean nicht erneut zusammen an. Mit anderen Partnern verloren sie beide früh. Neue Turniersieger wurden die Setzlistenersten Mark Knowles und Daniel Nestor, die damit wie schon 1997 und 2002 den Titel gewannen. Es war für die Paarung der 29. gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.724.600 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.974.600 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Indian Wells